Doles ist der Familienname folgender Personen:

 George Pierce Doles (1830–1864), amerikanischer Geschäftsmann und General
 Johann Friedrich Doles (1715–1797), deutscher Komponist und Thomaskantor
 Johann Friedrich Doles der Jüngere (1746–1796), deutscher Komponist und Rechtsanwalt

Doles ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Doles (Georgia)
 Doles (Idaho)
 Doles Corner, Massachusetts
 Doles Crossroads, Virginia

Siehe auch:
 Dole (Begriffsklärung)